Dangerously in Love — перший студійний альбом американської R&B-виконавиці Бейонсе, випущений 22 червня 2003 року.

Списки композицій

Чарти

Найвищі позиції

Сертифікації

Нагороди 
{| class="wikitable collapsible"
|-
! style="text-align: center;"|Церемонія
! style="text-align: center; width:30px;"|Рік
! style="text-align: center;"|Номінована робота
! style="text-align: center;"|Категорія
! style="text-align: center;"|Результат
|-
| style="text-align: left;" rowspan="2"|BET Awards, США
|rowspan="3"| 2004
| rowspan="2"|«Crazy In Love» (Jay-Z) || Best Female R&B Artist || 
|-
|| Best Collaboration || 
|-
| style="text-align: left;"|BRIT Awards, Велика Британія
| Dangerously In Love || Best International Female Solo Artist || 
|-
| style="text-align: left;" rowspan="6"|Нагорода Гремміs
|-
|rowspan="5"| 2004
| rowspan="2"|«Crazy In Love» (з Jay-Z) || Best R&B Song || 
|-
|| Best Rap/Sung Collaboration || 
|-
|| «Dangerously In Love 2» || Best Female R&B Vocal Performance || 
|-
|| Dangerously In Love || Best Contemporary R&B Album || 
|-
||« The Closer I Get to You»|| Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocal || 
|-
| style="text-align: left;"|International Dance Music Awards, World
|rowspan="4"|2003
|rowspan="4"|«Crazy In Love» (з Jay-Z) || Best R&B/Urban Dance Track|| 
|-
| style="text-align: left;" rowspan="4"|MTV Music Video Awards
|| Video Music AwardsBest Female Video || 
|-
|| Video Music AwardsBest R&B Video || 
|-
|| Video Music AwardsBest Choreography || 
|-
|| 2004 || «Naughty Girl» ||Video Music AwardsBest Female Video || 
|-
| style="text-align: left;" rowspan="2"|MTV Europe Music Awards
|rowspan="2"|2003
|rowspan="3"| «Crazy in Love» (з Jay-Z) || Europe Music AwardsBest R&B Song || 
|-
|| Europe Music AwardsBest Song of the year|| 
|-
| style="text-align: left;"|MTV Video Music Awards Japan
|| 2004 || Best Collaboration || 
|-
| style="text-align: left;" rowspan="6"|POP Music Awards
|rowspan="2"|2003 ||«03 Bonnie & Clyde» (with Jay-Z) || Most Performed Song || 
|-
|| «Crazy In Love» (with Jay-Z) ||Most performed song || 
|-
|rowspan="4"| 2005 ||«Baby Boy» (with Sean Paul)|| Most performed song || 
|-
|| «Me, Myself and I» ||Most performed song || 
|-
|rowspan="2"|«Naughty Girl» ||Most performed song || 
|-
|| Songwriter of the year || 
|-
| style="text-align: left;" rowspan="2"|New Musical Express, UK (NME)
|rowspan="2"|2003
|rowspan="2"| «Crazy in Love» (з Jay-Z) || NME Rocklist (End-of-Year Review) || 
|-
||NME Record of the Year (Singles) || 
|-
| style="text-align: left;"|Nickelodeon Kids' Choice Awards
|rowspan="2"|2004
||«Crazy in Love» (with Jay-Z) || Favorite Female Performer || 
|-
| style="text-align: left;"|Soul Train Music Awards, США
|| Dangerously In Love|| Best R&B/Soul Album || 
|-
| style="text-align: left;|Vibe Awards, США
||2003 || «Crazy in Love» (with Jay-Z) || Coolest Collaboration || 
|-}

Примітки

Посилання 
 Альбом на сайті Discogs 
 Офіційний сайт Бейонсе

Музичні альбоми 2003
Альбоми Бейонсе
Дебютні альбоми 2003
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records